Мухаме́тшин (Мухаме́тшина) — татарская фамилия.

Известные носители 
 Мухаметшин, Игорь Тимербулатович (род. 1963) — российский вице-адмирал, начальник штаба Балтийского флота.
 Мухаметшин, Рафик Мухаметшович (род. 1955) — татарский историк, ректор Российского исламского университета.
 Мухаметшин, Руслан Наилевич (род. 1981) — российский футболист.
 Мухаметшин, Рустам Глусович (род. 1964) — тренер по самбо.
 Мухаметшин, Рустем Наилевич (род. 1984) — российский футболист.
 Мухаметшин, Урал Гумерович (1953—2017) — советский живописец.
 Мухаметшин, Фаим Баязитович (род. 1955) — доктор юридических наук, генерал-майор милиции.
 Мухаметшин, Фарид Хайруллович (род. 1947) — председатель Государственного Совета Республики Татарстан.
 Мухаметшин, Фарит Мубаракшевич (род. 1947) — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова.

 Мухаметшина, Раиса Минигатовна (род. 1946) — заслуженная артистка России (1999).

Примечания